

Patronyme 

 Ambroise Ulma (né en 1924), joueur de rugby à XIII international français ;
 Giacomo da Ulma (1407 - 1491), religieux de l'Ordre dominicain, et peintre sur verre ;
 Jozef et Wiktoria Ulma, couple de Polonais ayant sauvé des juifs pendant l'Holocauste.

Toponyme 
 Ulma, une ville située en Roumanie.

Divers 
 Rana ulma, espèce d'amphibiens.